Margolius, v ženské podobě Margoliová či Margoliusová, je příjmení několika osob.

Osoby 

 Daniel Margolius (* 1978) herec
 David Margolius, britský lékař
 Hans Adolf Manfred Margolius (1902-1984), německý filosof
 Heda Margoliová-Kovályová, též jako Heda Margolius Kovály (1919–2010), česká spisovatelka a překladatelka
 Ivan Margolius (* 1947, Praha) architekt a spisovatel, propagátor české kultury a technologie
 Jiří Margolius (1936-2006), publicista, autor detektivních povídek
 Liv Margoliusová (* 1940), norsko-švédská malířka
 Rudolf Margolius (1913–1952), český komunistický politik, oběť procesu s Rudolfem Slánským
 Sidney Margolius (1913-1980), americký ekonom a novinář